Newark es el nombre de varias ciudades:
Newark-on-Trent, ciudad de Inglaterra, a la que normalmente se la llama simplemente Newark.
Newark (Jamaica)
Newark (Nueva Zelanda)
En los Estados Unidos:
Newark (Arkansas)
Newark (California)
Newark (Delaware)
Newark (Illinois)
Newark (Maryland)
Newark (Misuri)
Newark (Nueva Jersey), la ciudad más grande de este estado
Newark (Nueva York)
Newark (Ohio)
Newark (Texas)
Newark (Vermont)
Newark (Wisconsin)

Además 
Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, aeropuerto situado al norte de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Port Glasgow, en Escocia, se llamó Newark hasta 1667.
Niagara-on-the-Lake (Ontario), Canadá, se llamó Newark.